Carl Johansson (Johanson) kan syfta på:

 Carl Edvard Johansson, uppfinnare
 Carl Johansson (fotbollsspelare född 1994), fotbollsspelare
 Carl Johansson (fotbollsspelare född 1998), fotbollsspelare
 Carl Johansson (konstnär), (1863–1944)
 Carl Johansson (folklivsforskare) (1901–1983), med särskilt intresse för samernas liv
 Carl Erik Johansson (fotbollsspelare), fotbollsspelare vid IF Centern sedan 2010

Politiker
 Carl Johansson (1837–1904), riksdagsman
 Carl Johansson (1856–1940), riksdagsman för Socialdemokraterna
 Carl Johansson i Avlösa (1851-1913), riksdagsman
 Carl Johansson i Berga (1852–1917) riksdagsman för Lantmannapartiet
 Carl Johanson i Gäre (1851–1933), liberal riksdagsman 
 Carl Johanson i Hörninge (1871–1924), riksdagsman för Bondeförbundet
 Carl Johanson i Hansjö (1831–1886), riksdagsman 
 Carl Johansson (socialdemokrat) (1900–1980), riksdagsman
 Carl Oscar Johansson (1875–1938), riksdagsman, socialdemokrat och vänsterpartist

Se även 
 Karl Johansson (förgreningssida)
 Karl Johan Johansson (förgreningssida)
 Calle Johansson, Svensk professionell ishockeyspelare